Суперкубок Румунії з футболу 2010 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 липня 2010 року між чемпіоном та володарем кубка Румунії клубом ЧФР і віце-чемпіоном Румунії клубом Уніря.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Румунія
2010 у румунському спорті